Лос Пинолиљос има више значења:

 Лос Пинолиљос (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пинолиљос (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Пинолиљос, Гиљермо Оливо (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику